Goldenes Tor steht für:

 Goldenes Tor (Jerusalem), Stadttor von Jerusalem
 Goldenes Tor (Wladimir), Stadttor von Wladimir
 Goldenes Tor, anderer Name für das Langgasser Tor (Danzig), Stadttor von Danzig
 Goldenes Tor (Konstantinopel), Stadttor von Konstantinopel in der Theodosianischen Mauer
 Goldenes Tor beim Fußball, siehe Golden Goal
 Goldenes Tor von Kiew, Stadttor von Kiew
 Goldenes Tor der Ekliptik, Sternkonstellation im Sternbild Stier

Siehe auch:
 Das Goldene Tor
 Golden Gate (Begriffsklärung)